

Persone 
 Fagner Ironi Daponte – calciatore brasiliano, difensore 
 Jorge Daponte – pilota automobilistico argentino
 Nicolás Daponte – ex calciatore argentino, difensore

Altro 
 Giovanna Daponte – opera di Julius Benoni

Pagine correlate 
 Da Ponte (disambigua)